Grigori Raspoetin (1869-1916), Russische monnik en intrigant
 Valentin Raspoetin (1937-2015), Russische schrijver en milieuactivist
 Rasputin (bier), Nederlandse stout
 Rasputin (Boney M), een single van Boney M
 Rasputin (computerspel), een computerspel van het genre avonturenspel
 Rasputin (film), een film uit 1996 geregisseerd door Uli Edel
 Raspoetin (opera), een opera van Einojuhani Rautavaara